BNL peut faire référence à :
 Bibliothèque nationale du Liban ;
 Bibliothèque nationale de Luxembourg ;
 Banca Nazionale del Lavoro, un groupe bancaire italien ;
  ;
 British National League, une ligue de hockey sur glace ;
 Brookhaven National Laboratory (en français, Laboratoire national de Brookhaven), un accélérateur de particules ;
 BNL, un label de disques classiques, fondé par Bernard Neveu et basé à Le Cannet.